Milići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Milići, un village et une municipalité situés dans la République serbe de Bosnie ;
Milići, un village situé dans la municipalité de Banovići, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
 Milići, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.